Le contage en médecine est l'agent matériel de transmission d'une infection . L'adjectif qui s'y rapporte est contagieux.
 Le contage est l'art de rapporter un conte.

Notes et références